Monte Shifutsu – montagna del Giappone 
 6881 Shifutsu – asteroide della fascia principale